Гран-прі Канади 2017 (офіційно Formula 1 Grand Prix du Canada 2017) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 11 червня  на Автодромі імені Жиля Вільнева в Монреалі, Канада. Це сьомий етап чемпіонату світу, п'ятдесят четверте Гран-прі Канади в історії та сорок восьмі перегони в межах Чемпіонату Світу з Формули-1.

Класифікація

Примітки 
 – Паскаль Верляйн отримав штраф в п'ять позицій за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки 
 – Фернандо Алонсо не фінішував на гран-прі, але був класифікований, оскільки подолав понад 90 % дистанції.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Канади
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Червень 2017
2017 у канадському спорті